Рача — високогірна область у західній Грузії, розташована у верхній частині долини річки Ріоні.
 Рача — поселення в общині Баіна-Башта Сербії.
 Рача — міська частина Братислави.
 Рача — поселення в общині Домжале, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Рача — містечко в Сербії.
 Рача — община в Шумадійському окрузі Сербії.
 Велика Рача — село в Україні, у Радомишльському районі Житомирської області.
 Гірська Рача — гірничодобувний район в Грузії.
 Мала Рача — село в Україні, у Радомишльському районі Житомирської області.
 Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті — мхаре (край) у північній Грузії.
 Рача — монастир в Сербії.
 Рача — проміжна залізнична станція, розташована на лінії Овруч — Вільча.